Murikuri ( мурікурі) — коротке манґа-оповідання групи CLAMP, яке виййшло у спеціальному випуску журналу Young Magazine № 4/5 в 2002 р.

Murikuri — це збірка коротеньких історій про прибульців і домогосподарку, про Санта-Клауса, якого його дівчина не хотіла відпускати на Різдво розвозити подарунки, про вагітного чоловіка. Багато цих історій розповідають про порося, яке навчається у школі і яке дуже популярне серед дівчат. Усі розповіді так чи інакше зачіпають навколо сексуальну тематику.

Murikuri за викладом є трохи абсурдною і назва, ймовірно, наслідує абсурдне аніме Furikuri. Коротенька історія під назвою Murikuri з'явилися в одному з випусків журналу K-Dash та у 5-му випуску антології Clamp no Kiseki.

Посилання 
 Манґа «Murikuri» на Baka-Updates Manga  

Манґа 2002
CLAMP